Praça da Sé (Crato)
 Praça da Sé (Salvador)
 Praça da Sé (São Paulo)

Se